Maja kan syfta på:

 Maja – ett personnamn
 Saftmaja – ett tredelat kärl för beredning av saft
 66 Maja – en asteroid
 Maja – slangord för marijuana
 Maja (roman av Anni Blomqvist) – en roman skriven av Anni Blomqvist som utkom år 1970
 Maja (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Maja –  ett lokalt namn på palapaträdet
 Maja (bergstopp)
 Maja (Klä midsommarstång)

Se även
Maia (olika betydelser)
Maya (olika betydelser)